Себзева́р (Сабзева́р, ) — город на северо-востоке Ирана, в провинции Хорасан-Резави. Административный центр шахрестана Себзевар. Население — 215 тыс. человек. Важный транспортный центр, расположен на автотрассе Мешхед—Тегеран. В городе имеется крупный медицинский университет и филиал Исламского университета Азад.

Пик политического могущества Себзевара пришёлся на XIV век, когда он являлся столицей государства Сербедаров.

Достопримечательности 
Соборная мечеть Себзевара раскинулась на приблизительно 4,0 тыс. квадратных метрах. Она сооружена в XIV в. в соответствии с архитектурным стилем того времени. Она находится на юге улицы Бейхак. Мечеть обладает верандою «Кибла» и северною верандой (по-персидски — эйван), а также — внутренним двором и молельнями. Есть в мечети и места ночлега, а также и весьма примечательный портал. Данное исторически значимое строение было частично обновлено. Михраб расположен на юге веранды «Кибла». Сверху от него имеется надпись из Корана, сделанная в 1875 г. В верхней части эйвана можно видеть два минарета, сделанные из кирпича. С двух сторон мечети имеются молельни, у которых есть высокие арки в форме купола; их создали в то же время, что и южную веранду. В коридоре северной веранды соборной мечети можно видеть надписи, сделанные во время Сефевидов, в 1571 и 1723 гг. Кирпичная плитка — одно из важнейших украшений себзеварской мечети.

Ещё одна себзеварская мечеть называется Паменар. Она была первою соборною мечетью города и была построена ещё в IX в. во время правления Мухаммада бин Тахира, последнего правителя династии Тахиридов. Минарет мечети называют Качающийся, он украшен куфическими надписями.

Усыпальница Хадж-Молла Хади расположена на южной стороне Площади рабочих, а построена была в эпоху Каджаров. Здание построено целиком из кирпича и состоит из главного помещения, где находится могила, и четырёх эйванов.

За пределами городской черты Себзевара, но достаточно близко от города, в деревне Парванд, находится одноимённый заповедник. Он считается самым выдающимся заповедником северо-западного Ирана, поскольку там сохранилась нетронутая природа и обитают редкие виды животных. Он расположен в гористом регионе с сухим климатом. Из животных можно встретить горного барана, горного козла, газель, лисицу, каракала, дикую кошку, шакала, а из птиц — балабана, золотого орла, бурую ворону.

Демографическая динамика 
Население Себзевара по переписи 1996 г. составило 170,7 тыс. человек, в 2006 г. — 214,6 тыс., в 2011 г. — 231,6 тыс., и в 2016 г. — 243,7 тыс. человек. Среднегодовые темпы общего роста населения оказались равны 2,32 % за 1996—2006 гг., затем резко упали до 1,54 % в 2006-11 гг. и 1,02 % за 2011-16 гг. Это свидетельствует о стремительном снижении рождаемости в городе. В Себзеваре проживает 79,6 % жителей шахрестана Себзевар.

Известные уроженцы, жители 
 Али-Акбар Фурутан (29 апреля 1905 — 26 ноября 2003) — иранский педагог и проповедник бахаи, которому в 1951 году присвоено звание «Десница Дела Божиего».

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Себзевара
 Последние новости о Себзеваре
 Себзеварский педагогический университет
 Себзеварский медицинский университет
 Исламский университет Азадй Себзевара

Города Хорасан-Резави